Лукашик — русская фамилия. Известные носители:
 Лукашик, Александр Петрович (род. 1959) — российский дипломат, кандидат исторических наук.
 Лукашик, Владимир Иванович — автор задачников по физике для средней школы.
 Лукашик, Константин Леонидович (род. 1975) — советский и белорусский стрелок, олимпийский чемпион в стрельбе из малокалиберного пистолета.